В одиночному розряді тенісного турніру Düsseldorf Open 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Гельга Мастгофф здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-4, 6-4.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Düsseldorf Open